Il termine Plateau viene utilizzato ogni qual volta si ha un andamento di rialzo rispetto al normale:

Altopiano
Potenziale d'azione, una parte del potenziale d'azione è costituita dal plateau
Plateau de Beille, località sciistica dei pirenei
Plateau, rialzo della zona anteriore del piede, usato in particolar modo con i tacchi alti

Geografia
Dipartimento dell'Altopiano, dipartimento del Benin
Plateau, stato della Nigeria
Plateau antartico, porzione dell'Antartico
Plateau Rosa, ghiacciaio della Svizzera
Altopiano della Siberia Centrale
Pic de Bure, montagna delle Prealpi del Devoluy
Plateau – arrondissement del Benin nel comune di Savè

Astronomia
 11966 Plateau – asteroide della fascia principale

Nomi
Joseph Antoine Ferdinand Plateau, fisico belga